Arkesilas ist der Name folgender Personen:
 Athener, Sohn des Theoxenos
 Lakonischer Vasenmaler, siehe Arkesilas-Maler

Siehe auch:
 Arkesilaos (Begriffsklärung)